Pukë (district) (bepaalde vorm: Puka), een district in de Albanese prefectuur Shkodër
 Pukë (stad) (bepaalde vorm: Puka), de hoofdstad van dat district
 Puka (gemeente in Estland), een voormalige gemeente in Estland
 Puka (Otepää), een plaats in Estland, gemeente Otepää
 Puka (Saaremaa), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
 Puka (Vinni), een plaats in Estland, gemeente Vinni
 Puka (eiland), een eiland in het Tokelau-eilandse atol Nukunonu